Лавр:

 Лавр () — род деревьев и кустарников семейства Лавровые.
 Лавр благородный () — дерево, его листья используют как пряность (лавровый лист), из них состоит лавровый венок.
 Калофиллум волокнистолистный, или Александрийский лавр () — дерево, из которого добывают использующееся в лекарственной и косметической промышленности «масло таману».
 Коричник камфорный, или Камфорный лавр () — дерево, источник камфоры.
 Лавр — мужское имя.
 «Лавр» — роман Евгения Водолазкина (2012).
 «Лавр» — название кинопремии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь» в 2003—2007 годах.

Персоналии 
 Флор и Лавр — раннехристианские святые (II век).
 митрополит Лавр (Шкурла) (1928—2008) — предстоятель Русской православной церкви за рубежом в 2001—2008 годах.
 Лавр, Константин Тихонович (род. 1961) — украинский иллюстратор, известный оформлением книг.

См. также 
 Лауро и Лоретта — мужское и женское итальянские имена, происходящие от Лавр.
 Лавра (значения)
 Лавров (значения)
 Лавровое (значения)
 Лорел (значения)